BPA puede referirse a:

  Bonneville Power Administration (BPA).
  Banca Privada d'Andorra.
  Beneficio por acción.
  Bisfenol-A.

Siglas